O Campeonato Europeu de Esgrima de 2015, foi uma competição que ocorreu na cidade de Montreux, Suíça. Os eventos foram disputados no Montreux Music & Convention Centre entre os dias 5 à 11 de Junho.

Calendário
O quadro abaixo mostra os eventos, incluindo as cerimônias e suas respectivas datas:

Medalhistas

Masculino

Feminino

Quadro de Medalhas

Resultados

Masculino

Florete Individual

Espada Individual

Sabre Individual

Florete por equipes

Espada por equipes

Sabre por equipes

Feminino

Florete Individual

Espada Individual

Sabre Individual

Florete por equipes

Espada por equipes

Sabre por equipes

2015
E
Desporto na Suíça em 2015
Montreux